Морган Лили (; род. 11 апреля 2000, Санта-Моника, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Морган Лили родилась в Санта-Монике, Калифорния, в семье чревовещателя и фокусника Энди Гросса и домохозяйки Эйприл Гросс. У Лили есть старший брат Джордан Дэвид, также ставший актёром и младшая сестра Рили Джейн, ставшая моделью.

Морган стала известной благодаря фильмам «2012» (2009) и «Кутис» (2015). Помимо съёмок в кино Лили несколько раз выступала в качестве фокусницы в  в Голливуде.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Дети-модели США